Di seguito una lista di asteroidi dal numero 354001 al 355000 con data di scoperta e scopritore.

354001-354100 

|-
|354001 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354002 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354003 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354004 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354005 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354006 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354007 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354008 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354009 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354010 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354011 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354012 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354013 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354014 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354015 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354016 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354017 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354018 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354019 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354020 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354021 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354022 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354023 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354024 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354025 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354026 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354027 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354028 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354029 -  ||   ||  || Eskridge
|-
|354030 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354031 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354032 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354033 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354034 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354035 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354036 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354037 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354038 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354039 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354040 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|354041 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354042 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354043 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354044 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354045 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354046 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354047 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354048 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354049 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354050 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354051 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354052 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354053 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354054 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354055 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354056 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354057 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354058 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354059 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354060 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354061 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354062 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354063 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354064 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354065 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354066 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354067 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354068 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354069 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354070 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354071 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354072 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354073 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354074 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354075 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354076 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354077 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354078 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354079 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354080 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354081 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354082 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354083 -  ||   ||  || Pauwels, T.
|-
|354084 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354085 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354086 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354087 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354088 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354089 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354090 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354091 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354092 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354093 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354094 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354095 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354096 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354097 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354098 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354099 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354100 -  ||   ||  || NEAT
|}

354101-354200 

|-
|354101 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354102 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354103 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354104 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354105 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354106 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354107 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354108 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354109 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354110 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354111 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354112 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354113 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354114 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354115 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354116 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354117 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354118 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354119 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354120 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354121 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354122 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354123 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354124 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354125 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354126 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354127 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354128 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354129 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354130 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354131 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354132 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354133 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354134 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354135 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354136 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354137 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354138 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354139 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354140 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354141 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354142 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354143 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354144 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354145 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354146 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354147 -  ||   ||  || Bohyunsan
|-
|354148 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354149 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354150 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354151 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354152 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354153 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354154 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354155 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|354156 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354157 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354158 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354159 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354160 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354161 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354162 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354163 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354164 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354165 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354166 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354167 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354168 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354169 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354170 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354171 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354172 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354173 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354174 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354175 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354176 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354177 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354178 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354179 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354180 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354181 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354182 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354183 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354184 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354185 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354186 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354187 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354188 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354189 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354190 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354191 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354192 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354193 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354194 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354195 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354196 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354197 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354198 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354199 -  ||   ||  || CSS
|-
|354200 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

354201-354300 

|-
|354201 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354202 -  ||   ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|354203 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354204 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354205 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354206 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354207 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354208 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|354209 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354210 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354211 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354212 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|354213 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354214 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|354215 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354216 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354217 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354218 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354219 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354220 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354221 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354222 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354223 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354224 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354225 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354226 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354227 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354228 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354229 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354230 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354231 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354232 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354233 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354234 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354235 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354236 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354237 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354238 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354239 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354240 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354241 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354242 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354243 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354244 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|354245 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354246 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354247 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354248 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354249 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354250 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354251 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354252 -  ||   ||  || Ivashchenko, Y., Kyrylenko, P.
|-
|354253 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354254 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354255 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354256 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354257 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354258 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354259 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354260 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354261 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354262 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354263 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354264 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354265 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354266 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354267 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354268 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354269 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354270 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354271 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354272 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354273 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354274 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354275 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354276 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354277 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354278 -  ||   ||  || Matson, R.
|-
|354279 -  ||   ||  || Hoenig, S. F.
|-
|354280 -  ||   ||  || Matson, R.
|-
|354281 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354282 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354283 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354284 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354285 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354286 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354287 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354288 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354289 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354290 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354291 -  ||   ||  || CSS
|-
|354292 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354293 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354294 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354295 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354296 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354297 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354298 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|354299 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354300 -  ||   ||  || NEAT
|}

354301-354400 

|-
|354301 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354302 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354303 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354304 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354305 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354306 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354307 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354308 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354309 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354310 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354311 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354312 -  ||   ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|354313 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354314 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354315 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354316 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354317 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354318 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354319 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354320 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354321 -  ||   ||  || CSS
|-
|354322 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354323 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354324 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354325 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354326 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354327 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354328 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354329 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354330 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354331 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354332 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354333 -  ||   ||  || Needville
|-
|354334 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354335 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354336 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354337 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354338 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354339 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354340 -  ||   ||  || Sarneczky, K.
|-
|354341 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354342 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354343 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354344 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354345 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354346 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354347 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354348 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354349 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354350 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354351 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354352 -  ||   ||  || Pauwels, T.
|-
|354353 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354354 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354355 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354356 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354357 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354358 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354359 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354360 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354361 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354362 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354363 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354364 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|354365 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354366 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354367 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354368 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|354369 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354370 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354371 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354372 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354373 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354374 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354375 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354376 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354377 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354378 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354379 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354380 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354381 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354382 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354383 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354384 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354385 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354386 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354387 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354388 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354389 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354390 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354391 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354392 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354393 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354394 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354395 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354396 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354397 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354398 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354399 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354400 -  ||   ||  || NEAT
|}

354401-354500 

|-
|354401 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354402 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354403 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354404 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354405 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354406 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354407 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354408 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354409 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354410 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354411 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354412 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|354413 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354414 -  ||   ||  || Ball, L.
|-
|354415 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354416 -  ||   ||  || CSS
|-
|354417 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354418 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354419 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354420 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354421 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354422 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354423 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354424 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354425 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354426 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354427 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354428 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354429 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354430 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354431 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354432 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354433 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354434 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354435 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354436 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354437 -  ||   ||  || ODAS
|-
|354438 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354439 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354440 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354441 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354442 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354443 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354444 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354445 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354446 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354447 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354448 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354449 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354450 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354451 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354452 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354453 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354454 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354455 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354456 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354457 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354458 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354459 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354460 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354461 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354462 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354463 -  ||   ||  || CSS
|-
|354464 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354465 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354466 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354467 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354468 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354469 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354470 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354471 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354472 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354473 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354474 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354475 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354476 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354477 -  ||   ||  || CSS
|-
|354478 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354479 -  ||   ||  || CSS
|-
|354480 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354481 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354482 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354483 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354484 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354485 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354486 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354487 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354488 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354489 -  ||   ||  || CSS
|-
|354490 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354491 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354492 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354493 -  ||   ||  || CSS
|-
|354494 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354495 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354496 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354497 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354498 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354499 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354500 -  ||   ||  || Cerro Tololo
|}

354501-354600 

|-
|354501 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354502 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354503 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354504 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354505 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354506 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354507 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354508 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354509 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354510 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354511 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354512 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354513 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354514 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354515 -  ||   ||  || St. Veran
|-
|354516 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354517 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354518 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354519 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354520 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354521 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354522 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354523 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354524 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354525 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354526 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354527 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354528 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354529 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354530 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354531 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354532 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354533 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354534 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354535 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354536 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354537 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354538 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354539 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354540 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354541 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354542 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354543 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354544 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354545 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354546 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354547 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354548 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354549 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354550 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354551 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|354552 -  ||   ||  || Yamagata
|-
|354553 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354554 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354555 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354556 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354557 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354558 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354559 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354560 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354561 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354562 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354563 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354564 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354565 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354566 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354567 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354568 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354569 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354570 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354571 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354572 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354573 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354574 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354575 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354576 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354577 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|354578 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354579 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354580 -  ||   ||  || CSS
|-
|354581 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354582 -  ||   ||  || CSS
|-
|354583 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354584 -  ||   ||  || CSS
|-
|354585 -  ||   ||  || CSS
|-
|354586 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354587 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354588 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354589 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354590 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354591 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354592 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354593 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354594 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354595 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354596 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354597 -  ||   ||  || CSS
|-
|354598 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354599 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354600 -  ||   ||  || CSS
|}

354601-354700 

|-
|354601 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354602 -  ||   ||  || CSS
|-
|354603 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354604 -  ||   ||  || CSS
|-
|354605 -  ||   ||  || CSS
|-
|354606 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|354607 -  ||   ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|354608 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354609 -  ||   ||  || CSS
|-
|354610 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354611 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354612 -  ||   ||  || CSS
|-
|354613 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354614 -  ||   ||  || CSS
|-
|354615 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354616 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354617 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354618 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354619 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354620 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354621 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354622 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354623 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354624 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354625 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354626 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354627 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354628 -  ||   ||  || CSS
|-
|354629 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354630 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354631 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354632 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354633 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354634 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354635 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354636 -  ||   ||  || CSS
|-
|354637 -  ||   ||  || CSS
|-
|354638 -  ||   ||  || CSS
|-
|354639 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354640 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354641 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354642 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354643 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354644 -  ||   ||  || CSS
|-
|354645 -  ||   ||  || Veillet, C.
|-
|354646 -  ||   ||  || CSS
|-
|354647 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354648 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354649 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354650 -  ||   ||  || Deep Lens Survey
|-
|354651 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354652 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354653 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354654 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354655 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354656 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354657 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354658 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354659 Boileau  ||   ||  || Saint-Sulpice
|-
|354660 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354661 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354662 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354663 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354664 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354665 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354666 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354667 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354668 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354669 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354670 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354671 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354672 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354673 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354674 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354675 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354676 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354677 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354678 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354679 -  ||   ||  || Broughton, J.
|-
|354680 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354681 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354682 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354683 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354684 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354685 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|354686 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354687 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354688 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354689 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354690 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354691 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354692 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354693 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354694 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354695 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354696 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354697 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354698 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354699 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354700 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

354701-354800 

|-
|354701 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354702 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354703 -  ||   ||  || Healy, D.
|-
|354704 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354705 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354706 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354707 -  ||   ||  || McClusky, J. V.
|-
|354708 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354709 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354710 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354711 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354712 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354713 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354714 -  ||   ||  || Sarneczky, K.
|-
|354715 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354716 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354717 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354718 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354719 -  ||   ||  || CSS
|-
|354720 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354721 -  ||   ||  || CSS
|-
|354722 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354723 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354724 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354725 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354726 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354727 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354728 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354729 -  ||   ||  || CSS
|-
|354730 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354731 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354732 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354733 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354734 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354735 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354736 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354737 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354738 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354739 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354740 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354741 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354742 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354743 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354744 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354745 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354746 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354747 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354748 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354749 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354750 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354751 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354752 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354753 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354754 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354755 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354756 -  ||   ||  || CSS
|-
|354757 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354758 -  ||   ||  || Rinner, C.
|-
|354759 -  ||   ||  || CSS
|-
|354760 -  ||   ||  || CSS
|-
|354761 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354762 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354763 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354764 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354765 -  ||   ||  || CSS
|-
|354766 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354767 -  ||   ||  || Guido, E.
|-
|354768 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354769 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354770 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354771 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354772 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354773 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354774 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354775 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354776 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354777 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354778 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354779 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354780 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354781 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354782 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354783 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354784 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354785 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354786 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354787 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354788 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354789 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354790 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354791 -  ||   ||  || CSS
|-
|354792 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354793 -  ||   ||  || CSS
|-
|354794 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354795 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354796 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354797 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354798 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354799 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354800 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|}

354801-354900 

|-
|354801 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354802 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354803 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354804 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354805 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354806 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354807 -  ||   ||  || CSS
|-
|354808 -  ||   ||  || CSS
|-
|354809 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354810 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|354811 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354812 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354813 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354814 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354815 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354816 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354817 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354818 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354819 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354820 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354821 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354822 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354823 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354824 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354825 -  ||   ||  || CSS
|-
|354826 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354827 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354828 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354829 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354830 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354831 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354832 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354833 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354834 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354835 -  ||   ||  || Young, J. W.
|-
|354836 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354837 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354838 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354839 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354840 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354841 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354842 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354843 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354844 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354845 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354846 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354847 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354848 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354849 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354850 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354851 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354852 -  ||   ||  || CSS
|-
|354853 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354854 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354855 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354856 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354857 -  ||   ||  || CSS
|-
|354858 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354859 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354860 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354861 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354862 -  ||   ||  || CSS
|-
|354863 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354864 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354865 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354866 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354867 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354868 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354869 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354870 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354871 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354872 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354873 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354874 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354875 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354876 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354877 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354878 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354879 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354880 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354881 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354882 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354883 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354884 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354885 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354886 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354887 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|354888 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354889 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354890 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354891 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354892 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354893 -  ||   ||  || CSS
|-
|354894 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354895 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354896 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354897 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354898 -  ||   ||  || CSS
|-
|354899 -  ||   ||  || CSS
|-
|354900 -  ||   ||  || CSS
|}

354901-355000 

|-
|354901 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354902 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354903 -  ||   ||  || Wasserman, L. H.
|-
|354904 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354905 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354906 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354907 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354908 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354909 -  ||   ||  || CSS
|-
|354910 -  ||   ||  || CSS
|-
|354911 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354912 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354913 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354914 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354915 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354916 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354917 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354918 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354919 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354920 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354921 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354922 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354923 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354924 -  ||   ||  || Lowe, A.
|-
|354925 -  ||   ||  || CSS
|-
|354926 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354927 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354928 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354929 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354930 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354931 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354932 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354933 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354934 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354935 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354936 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354937 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354938 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354939 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354940 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354941 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354942 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354943 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354944 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354945 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354946 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354947 -  ||   ||  || Boattini, A.
|-
|354948 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354949 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354950 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354951 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|354952 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354953 -  ||   ||  || CSS
|-
|354954 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354955 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354956 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354957 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354958 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354959 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354960 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354961 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354962 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354963 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354964 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354965 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354966 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354967 -  ||   ||  || Kambah
|-
|354968 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354969 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|354970 -  ||   ||  || CSS
|-
|354971 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354972 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354973 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354974 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354975 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354976 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354977 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354978 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|354979 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354980 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354981 -  ||   ||  || CSS
|-
|354982 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354983 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354984 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354985 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354986 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354987 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354988 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354989 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354990 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|354991 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354992 -  ||   ||  || CSS
|-
|354993 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|354994 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354995 -  ||   ||  || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
|354996 -  ||   ||  || NEAT
|-
|354997 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354998 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|354999 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|355000 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0354001